H61  peut faire référence à :
 Autres affections de l'oreille externe, d’après la classification internationale des maladies ; 
 HMS Express (H61), un destroyer de classe E de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres